Віфорита () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Берка.
 Віфорита () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Аніноаса.